

Astronomia
 7001 Noether – asteroide della fascia principale

Persone
Noether, scritto anche Nöther, è il cognome di vari matematici:
Maximilian Noether o Max Noether (1844-1921) – matematico tedesco, padre di Emmy e Fritz
Amalie Noether o Emmy Noether (1882-1935) – matematica tedesca figlia di Maximilian
Fritz Noether (1884-1941) – professore alla Università di Tomsk
Gottfried E. Noether (1915-1991) – figlio di Fritz Noether, statistico presso la University of Connecticut